Kamenica je název více sídel:

 Kamenica – obec na Slovensku
 Kamenica nad Cirochou – obec na Slovensku
 Kamenica nad Hronom – obec na Slovensku
 Kosovska Kamenica – město v Kosovu
 Valjevska Kamenica – vesnice v Srbsku

Související články 
 Kamenice
 Kamienica